NBA Izvršni direktor godine je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg izvršnog direktora godine. Ova nagrada prvi puta je podijeljena 1973. godine. Glasovanje se odvija na način da svaki od 30 izvršnih direktora da glas za nekoga i izvršni direktor s najviše glasova osvaja ovu nagradu. 

Od osnutka ovu nagradu je osvajalo čak 27 različitih izvršnih direktora. Jerry Colangelo je jedini izvršni direktor koji je ovu nagradu osvajo četiri puta, dok su Bob Bass, Wayne Embry, Bob Ferry, Stan Kasten, Jerry Krause, Geoff Petrie, Jerry West i Bryan Colangelo osvajali ovu nagradu dva puta. Svi dobitnici su rođeni u SAD-u, a posljednji dobitnici ove nagrade su izvršni direktori Miami Heata Pat Riley i Chicago Bullsa Gar Forman.

Pobjednici 

Napomene
 Red Auerbach i Pat Riley izabrani su u Kuću slavnih kao treneri (1969. i 2008.)
 Elgin Baylor, Jerry West i Joe Dumars izabrani su u Kuću slavnih kao igrači (1977., 1980. i 2006.)
 Nagrada za izvršnog direktora godine je podijeljena

Izvori 
General
NBA Izvršni direktori godine  The Sports Network. Preuzeto 2008-08-06.

 Nagrade NBA lige